Никола́й Ви́кторович Агока́с (1874 — ????) — русский военный деятель, полковник.

Семья 
Братья и сёстры:
 Надежда (род. 13.4.1868).
 Вера (6.4.1872—5.6.1873).
 Агокас, Сергей Викторович (04.09.1873—02.04.1937).
 Агокас, Евгений Викторович (20.06.1881—23.10.1960).
 Любовь. Была замужем за Скрыдловым Николаем Владимировичем (род. 1867)

Образование 
Образование получил в Московском кадетском корпусе.

Послужной список 
РГВИА фонд 409 опись 1 д. 121093 послужной список 69155 (1919)
 В службу вступил 31.08.1893 юнкером на правах вольноопределяющегося 1-го разряда.
 Окончил 3-е военное Александровское и Константиновское артиллерийское училище (по 1-му разряду). Выпущен подпоручиком (пр. 12.08.1895) в 35-ю артиллерийскую бригаду г. Рязань.
 Служил в 1-й, 4-й, 8-й, 7-й батареях.
 Поручик (пр. 27.07.1899; ст. 08.08.1898).
 Штабс-капитан (пр. 25.08.1902; ст. 08.08.1902).
 Участник русско-японской войны. Принимал участие в боях под Ляояном, Сандепу, на р. Шахэ, под Мукденом.
 Состоял 2-м старшим офицером 6-й батареи бригады, заведующий хозяйством 6-й батареи, 1-м старшим офицером 6-й батареи (после переименования — в 4-й батарее).
 Капитан (пр. 27.08.1905; ст. 19.02.1905; за боевые отличия).
 Неоднократно временно командовал 6-й батареей.
 Окончил Офицерскую артиллерийскую школу (1912; «успешно»).
 Подполковник (пр. 31.08.1913) с утверждением в должности командира 4-й батареи 3-й гренадерской артиллерийской бригады (с 26.06.1913).
 Участник Первой мировой войны.
 На 03.1915 — подполковник 3-й гренадерской артиллерийской бригады.
 Полковник (пр. 30.09.1915; ст. 24.06.1915).
 Командир 2-го дивизиона 3-й гренадерской артиллерийской бригады (с 10.02.1916; на 01.08.1916 в должности).
 Удостоен Высочайшего благоволения (ВП 19.03.1916) (см. документ)
 Штаб-офицер Русской артиллерийской миссии, состоящей при Румынской армии с зачислением по полевой легкой артиллерии (с 09.06.1917).
 По ликвидации миссии уехал в Москву, где добровольно поступил в Бутырский военный комиссариат инструктором спорта (с 11.03.1919).
 Инструктор 1-го разряда Академии Военно-Воздушных сил РККА (с 15.03.1925).
 Репрессирован в 1938 году.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (05.11.1904; ВП 11.08.1905);
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (26.12.1904; ВП 12.02.1906);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (06.12.1908; ВП 15.02.1909);
 Орден Святой Анны 2-й степени (06.12.1912; ВП 05.02.1913);
 Мечи к Ордену Святой Анны 2-й степени (01.1915);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (01.1915);
 Мечи к Ордену Святого Станислава 2-й степени (11.09.1915);
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 24.05.1916).
 Георгиевское оружие (24.11.1914; ВП 09.03.1915).

Источники 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916.
 ГАВО. Ф.590. Оп.13. Д.61. Метрическая книга г. Судогды (1863—1869) Л.291об.
 ГАВО. Ф.590. Оп.13. Д.62. Метрическая книга г. Судогды (1870—1874) Лл.205об., 270об.

Ссылки 
 Документы на сайте «Памяти героев Великой войны»
 Георгиевские кавалеры периода Первой мировой войны: именные списки
 
 Агокас Н. В. на сайте «Большой Русский Альбом»
 «НАРОДНЫЙ АРХИВ» Бориса Елизарова Сейчас этот архив находится на хранении в Российском Государственном архиве новейшей истории.
 Статья «Династия Агокас» на сайте «Владимирский край»

Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Полковники (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА